Midacritus är ett släkte av tvåvingar. Midacritus ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Midacritus